Воронко:

 Воронко, Иосиф Яковлевич (1891—1952) — белорусский общественный и политический деятель, первый глава правительства Белорусской Народной Республики, министр по белорусским делам Литовской Республики. Поэт и журналист.
 Воронко, Татьяна Владимировна (род. 2002) — российская футболистка.